Štajerska može značiti:

 Štajerska (vojvodstvo), vojvodstvo u Svetom Rimskom Carstvu, te zemlja u Austro-Ugarskoj
 Štajerska (austrijska savezna država), savezna država u Austriji, neformalno nazivana i Gornja Štajerska
 Štajerska (Slovenija), neslužbena pokrajina u Sloveniji, nazivana još i Donja Štajerska